La Karate1 Premier League 2011 est la première édition de la Karate1 Premier League, compétition mondiale de karaté établie cette année-là. Elle ne comporte que trois étapes :
Open de Paris 2011
Open d'Istanbul 2011
Open de Salzbourg 2011

2011

Liens externes 
 https://www.karaterec.com/en/contest.php?name=Karate+1
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-istanbul-2011/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-salzburg-2011/